Fanny Ben-Ami – scrittrice francese
 Shlomo Ben-Ami – diplomatico, politico e storico israeliano